Dylan Borlée
 Jacques Borlée
 Jonathan Borlée
 Kévin Borlée
 Olivia Borlée